GI, GÍ, Gi eller gi kan avse:

 GI – ett mått på olika livsmedels effekt på blodsockervärder, se Glykemiskt index
 GI –  en tidigare statlig högskola, se Grafiska Institutet (GI)
 GI – grafiska projektledarprogrammet i Institutet för högre reklam- och kommunikationsutbildning
 GI – ISO 3166-koden (landskoden) för Gibraltar
 .gi – nationell toppdomän för Gibraltar
 G.I. - soldat i USA:s militär
 GÍ - en färöisk fotbollsklubb, se Gøtu Ítróttarfelag
 Gi – ett binärt prefix, se Gibi (prefix)
 Gi – japanska (着) för dräkt, se keikogi